Het Wereldkampioenschap handbal junioren mannen 2013 was de 19e editie van dit kampioenschap voor spelers tot 20 jaar. Het werd gehouden in Bosnië en Herzegovina van 14 juli 2013 - 28 juli 2013

De Oceanische Handbal Federatie trok zich terug van het toernooi

Gekwalificeerde teams

Poules

Groep A 

|}

Groep B 

|}

Groep C 

|}

Groep D 

|}

President's Cup

21e t/m 24e plaats

Halve finales

Plaatsen 23/24

Plaatsen 21/22

17e t/m 20e plaats

Halve finales

Plaatsen 19/20

Plaatsen 17/18

Eindronde

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finales

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking 

2013
Handbal in 2013
Handbal in Bosnië en Herzegovina
handbal